Eine Architekturbiennale ist eine Biennale, die sich dem Thema Architektur widmet.

Architekturbiennale bezeichnet:
Architekturbiennale Venedig, eine Sektion der Biennale di Venezia, Italien
Architekturbiennale São Paulo, eine Sektion der Biennale von São Paulo, Brasilien
Internationale Architekturbiennale Buenos Aires, Argentinien
Peruanische Architekturbiennale
Panamerikanische Architekturbiennale von Quito, Ecuador